Dripping Springs (Oklahoma)
Dripping Springs (Texas)

Desambiguações de topônimos